EAG steht als Abkürzung für:

 Eagle Airways (Neuseeland), neuseeländische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Eisenbahn Aktiengesellschaft Schaftlach – Gmund – Tegernsee, siehe TAG Immobilien #Geschichte der Tegernsee-Bahn
 Elektrizitäts-AG vormals W. Lahmeyer & Co., deutsches Unternehmen der Elektroindustrie
 Elektrizitäts-AG vormals Schuckert & Co., deutsches Unternehmen der Elektroindustrie
 Elektroantennogramm
 EA Guingamp, französischer Fußballverein
 Encoded Archival Guide
 Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld, siehe Stadtwerke Krefeld #Weitere Beteiligungen
 Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, neu in Österreich, in Begutachtung bis 28. Oktober 2020.
 Europäische Akademie für bio-psycho-soziale Gesundheit, Naturtherapien und Kreativitätsförderung
 Europäische Atomgemeinschaft
 European Air Group, multinationale Kooperation europäischer Luftstreitkräfte
 European Association of Geochemistry

Siehe auch:

Abkürzung